Grantura steht für:
 Grantura Plastics, britischer Autohersteller
 TVR Grantura, Automodell der Marke TVR